Meeting Areva 2013 – mityng lekkoatletyczny, który rozegrano 6 lipca w Paryżu. Zawody były kolejną odsłoną prestiżowej Diamentowej Ligi w sezonie 2013.

Rezultaty

Mężczyźni

Kobiety

Przypisy

Bibliografia 
 
 

2013 w lekkoatletyce
Meeting de Paris
2013 we Francji